Borup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Borup (Astrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Astrup Sogn, Mariagerfjord Kommune
 Borup (Køge Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Borup Sogn, Køge Kommune
 Borup Kemi
 Borup Station
 Borup (Brande Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Brande Sogn, Ikast-Brande Kommune
 Borup (Ferring Sogn) – en bebyggelse i Ferring Sogn, Lemvig Kommune
 Borup (Gundersted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Gundersted Sogn, Vesthimmerlands Kommune
 Borup (Gørløse Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Gørløse Sogn, Hillerød Kommune
 Borup (Syddjurs Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Helgenæs Sogn, Syddjurs Kommune
 Borup (Kattrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kattrup Sogn, Horsens Kommune
 Borup (Kollerup Sogn) – en bebyggelse i Kollerup Sogn, Jammerbugt Kommune
 Borup (Lillerød Sogn) – en bebyggelse i Lillerød Sogn, Allerød Kommune
 Borup (Randers Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Borup Sogn, Randers Kommune
 Borup Kirke (Randers Kommune)
 Borup-stenen
 Borupkredsen
 Borup (Ræhr Sogn) – en bebyggelse i Ræhr Sogn, Thisted Kommune
 Borup (Rønnebæk Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Rønnebæk Sogn, Næstved Kommune
 Borup (Svostrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Svostrup Sogn, Silkeborg Kommune
 Borup (Sønder Jernløse Sogn) – en bebyggelse i Sønder Jernløse Sogn, Holbæk Kommune
 Borup (Tårs Sogn) – en bebyggelse i Tårs Sogn, Hjørring Kommune
 Borup (Tårup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tårup Sogn, Viborg Kommune
 Borup (Vrå Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vrå Sogn, Hjørring Kommune

Borup som personnavn:
 Axel Borup-Jørgensen
 Johan Borup
 Borups Højskole
 Morten Børup eller Borup
 Ludvig Christian Borup (1836-1903) – finansborgmester i Københavns Kommune
 Borups Allé

Se også:
 Borups Selskab
 Borupgård